

Каменістий поток (притока Білої)
 Каменістий поток (притока Чєрного Грону)
 Каменістий поток (притока Стужицької ріки)